

Кернарвон Тауншип — селище в окрузі Беркс, штат Пенсільванія
 Кернарвон Тауншип — селище в окрузі Ланкастер, штат Пенсильванія